BiH:
 Hamzići (Čitluk, BiH), naselje u općini Čitluk
 Hamzići (Trnovo FBiH, BiH), naselje u općini Trnovo (FBiH)
 Hamzići (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad
 Hamzići (Kamenica, BiH), naselje u općini Teslić (BiH)